12-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 1995 года.

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Ссылки 
 
 
 
 Мировой шоссейный рейтинг UCI 1995 на Memoire du cyclisme
 Результаты индивидуального, командного  рейтингов на архивных страницах сайта UCI